Naselja u Srbiji:
 Zeoke (Lazarevac, Srbija), naselje u sastavu općine Lazarevac
 Zeoke (Lučani, Srbija), naselje u sastavu općine Lučani